Republička liga Bosne i Hercegovine je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1951.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Banja Luke. 

Zbog promjene sustava natjecanja za 1952. godinu, liga je rasformirana.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 exyufudbal.in.rs, Nogometno prvenstvo FNRJ 1951., Liga Bosne i Hercegovine, wayback arhiva 
  
 
 

1951 1
BIH 1 republička 
1951 1 republička
1951